Distenze je roztažení nebo rozepětí (např. kloubního pouzdra, vazů, střeva aj.). Distenze esofagu, který nestačí k polknutí, působí reflexně sekundární peristaltickou vlnu. Ke gastrické distenzi dochází např. při podání umělého dýchání. Osoba, která podává umělé dýchání fouká do člověka v bezvědomí vzduch, který se dostává do žaludku. 

Fyziologie